A szolnoki 1-es jelzésű autóbusz a Tallinn városrész és a Vegyiművek között közlekedik. A viszonylatot a Volánbusz üzemelteti.

Története

Útvonala

Megállóhelyei 
Az átszállási kapcsolatok között az javarészt azonos útvonalon közlekedő 1A és 1Y busz nincs feltüntetve. 

!Perc (↓)
!Megállóhely
!Perc (↑)
!Átszállási kapcsolatok
|-
|0||Tallinn városrészvégállomás||21
|align=left|
|-
|2||Zagyva-híd||19
|align=left|
|-
|3||Várkonyi tér||18
|align=left|
|-
|4||Vásárcsarnok||17
|align=left|
|-
|7||Szapáry út||14
|align=left|
|-
|8||Tiszavirág-híd||13
|
|-
|9||Gábor Áron tér||12
|
|-
|10||Mártírok útja (RepTár)||11
|
|-
|11||Dohányfermentáló||10
|
|-
|13||Logisztikai Park||8
|align=left|
|-
|14||Megyei Kórház||7
|align=left|
|-
|16||Cukorgyári lakótelep||5
|align=left|
|-
|17||McHale Hungária Kft.||4
|align=left|
|-
|18||Agroker bejárati út||3
|align=left|
|-
|19||Paprika utca (Unisil)||2
|align=left|
|-
|20||Vegyiművek lakótelep||1
|align=left|
|-
|21||Vegyiművekvégállomás||0
|align=left|
|}

Jegyzetek

Források 

Szolnok autóbuszvonalai